Ла Ерадура Дос има више значења:

 Ла Ерадура Дос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура Дос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику